Mount Jackson ist der Name folgender Berge:

Antarktis:
 Mount Jackson (Antarktis) im Palmerland

Vereinigte Staaten:
 Mount Jackson (Mono County, Kalifornien) 
 Mount Jackson (Plumas County, Kalifornien) 
 Mount Jackson (Sonoma County, Kalifornien) 
 Mount Jackson (Colorado) 
 Mount Jackson (Indiana) 
 Mount Jackson (Flathead County, Montana) 
 Mount Jackson (Madison County, Montana) 
 Mount Jackson (Nevada) 
 Mount Jackson (New Hampshire) 
 Mount Jackson (Virginia)
 Mount Jackson (Wyoming)